Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1988 disputat al circuit d'Hungaroring el 7 d'agost del 1988.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 27. 635

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 30. 639 (a la volta 51)

Referències 
 

Hongria
1988